Abington Township, Pennsylvania kan syfta på:

* Abington Township, Montgomery County, Pennsylvania
 North Abington Township, Pennsylvania
 South Abington Township, Pennsylvania
 West Abington Township, Pennsylvania

Se även 
 Waverly Township, Lackawanna County, Pennsylvania (tidigare kallat Abington Township)